Posth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Posth (* 1978), deutscher Immobilienmakler und Fernsehdarsteller
 Johannes Posth (1537–1597), deutscher Dichter und Mediziner
 Martin Posth (1944–2017), deutscher Industriemanager
 Thomas Posth (* 1976), deutscher Musiker und Dirigent
 Walter Posth (1914–1988), deutscher Pfarrer und Autor

posth. ist Abkürzung von:

 Posthum, „nach dem Tode“

Siehe auch:

 Post (Begriffsklärung)

POSTH